San Mateo (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 San Mateo de Gállego, municipi d'Aragó a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca de Saragossa 
 Vega de San Mateo, municipi de l'illa de Gran Canària a les illes Canàries